Carlo Ginzburg (1939) – storico – scrittore e saggista italiano.
 Esti Ginzburg (1990) – modella e attrice israeliana.
 Evgenija Solomonovna Ginzburg (1904-1977) – scrittrice russa.
 Grigorij Romanovič Ginzburg (1904-1961) – pianista russo.
 Leone Ginzburg (1909-1944) – letterato e noto antifascista italiano.
 Moisej Jakovlevič Ginzburg (1892-1946) – architetto sovietico.
 Natalia Ginzburg (1916-1991) – scrittrice italiana.
 Vitalij Lazarevič Ginzburg (1916-2009) – fisico sovietico.

Pagine correlate 
Ginsberg